Ви́сагинас (; до 22 сентября 1992 года Снечкус, с 1977 до 1994 года являлся посёлком городского типа) — город на северо-востоке Литвы в Утенском уезде. Центр Висагинского самоуправления. Возник как город-спутник ныне закрытой Игналинской АЭС.

Единственный литовский город, где абсолютно преобладают русские и русскоязычные.

История 
Строительство было начато в 1975 году как города-спутника Игналинской атомной электростанции. На месте будущего города находилась деревня Висагинас, которая была ликвидирована. С началом строительства первых домов, был доставлен огромный валун, очертаниями напоминающий контур Литвы. День его установки 10 августа объявлен Днём города. В 1977 году был получен статус посёлка городского типа под названием Снечкус (Sniečkus) в честь Первого секретаря Коммунистической партии Литвы в 1940—1974 годах Антанаса Снечкуса. В 1992 году был переименован в Висагинас по названию озера, на берегу которого находится населённый пункт. В 1994 году был получен статус города.

31 декабря 2009 года Игналинская АЭС была остановлена и начался её вывод из эксплуатации. Существовали планы постройки в окрестностях города новой атомной электростанции в кооперации с Латвией, Эстонией и японской компанией Hitachi к 2021 году, однако проект не был реализован.

Название 
По словам секретаря ЦК Коммунистической партии Литовской ССР Альгирдаса Ференсаса, рассматривались такие варианты названий:
 Атомава (; от  — атом);
 Аукштайчяй ( — аукштайтийцы, то есть жители исторического региона Великого княжества Литовского);
 Аушрине ( — утренняя звезда) — в балтийской мифологии богиня, являющаяся воплощением утренней звезды;
 Бролува (; от  — брат) — по аналогии с Братском — городом-спутником Братской ГЭС на реке Ангаре;
 Галюнишкис ();
 Галюнай ();
 Ляуденай (; от  — народ);
 Драугува (; от  — друг);
 Швесунай (; от  — свет);
 Тарибишкес (; от  — советский) — по аналогии с городом Советском в Калининградской области;
 Гражуоляй ( — красавцы);
 Селяй ( — селы) — балтийский народ, живший до XV века в Селии на юго-востоке современной Латвии, а также на северо-востоке современной Литвы;
 Тайкунай (; от  — мир) — по аналогии с «алмазной столицей России» городом Мирным в Якутии;
 Сауленай (; от  — солнце);
 Саулетекяй (; от  — восход солнца);
 Урания (; от ,  — уран) — радиоактивный элемент, чьи изотопы уран-235 и уран-238 используются в качестве топлива для ядерных реакторов на АЭС;
 Габия () — в балтийской мифологии богиня огня.

К названию были предъявлены языковые требования — легкопроизносимость на литовском, русском и других языках. Однако новый населённый пункт назвали Снечкус (Sniečkus) в честь первого секретаря Коммунистической партии Литовской ССР Антанаса Снечкуса. Данное название было утверждено 26 сентября 1977 года указом президиума Верховного Совета Литовской ССР. 22 сентября 1992 года указом Nr. I-2899 Сейма Литвы город был переименован в Висагинас — по находящемуся рядом одноимённому озеру. Этимология названия может быть связана с фразой «visi ginasi» (все защищаются). Согласно легенде в озере было много змей, от которых всем приходилось защищаться. При выборе нового названия рассматривали также варианты: Друкшяй (Drūkšiai) — по названию озера, на берегу которого стоит Игналинская АЭС и, предлагавшееся первоначально, Селяй (Sėliai).

Символика

Инфраструктура 
Архитектурный проект города и большинства зданий создали ленинградские архитекторы Борис Локтев, Юрий Вуйма и другие. Они разработали современный генеральный план города, учитывающий последние на тот момент градостроительные тенденции. Рабочий проект города выполнил отдел ленинградского Всесоюзного научно-исследовательского и проектно-изыскательского института энерготехники Министерство среднего машиностроения (ВНИИПИЭТ). Архитекторы ВНИПИЭТ были номинированы на получение государственной премии СССР за проект города, однако, в связи с распадом СССР, не смогли её получить.

В городе построено 248 жилых домов. Преобладают пяти- и девятиэтажные дома вильнюсской, каунасской, клайпедской и обнинской планировок. Самым высоким зданием является жилой 16-и этажный дом на проспекте Тайкос. В черте города в отдалении от жилых домов находится Висагинская телевышка высотой 250 м. Для служебных помещений и детских садов строили одноэтажные и двухэтажные здания. На строительство АЭС и города со всего СССР приезжали специалисты высокой квалификации из разных сфер; также были задействованы части строительных войск.

В городе 13 улиц, аллея Седулинос, проспект Тайкос, длина которого 2,6 км, и площадь Сантарвес. Длина всех улиц составляет около 45 км. Из них улицы, проспекты и другие дороги с асфальтовым покрытием составляют 20 километров, внутриквартальные проезды с асфальтовым покрытием в жилой территории и на территории общественного назначения составляют 25 км.

География 
Висагинас является самым восточным городом страны. Находится в северо-восточной приграничной части Литвы, в 125 км северо-восточнее Вильнюса на востоке Утенского уезда, около озера Висагинас. Висагинское самоуправление на севере граничит с Зарасайским районным самоуправлением, на юге с Игналинским. Примерно в 10 километрах от города проходят границы с Латвией и Белоруссией. Расположен в сосновом лесу. Вокруг города находится около 110 озёр различного размера.

Климат 

В сравнении с другими городами страны, Висагинас отличается большими годовыми перепадами температуры, более холодными и продолжительными зимами с обилием снега, но более коротким летом. Среднее количество осадков также выше.

Температура 
Средняя температура января — -5°C, июля — 17 °C. Средняя температура пяти наиболее холодных дней в году составляет −27 °C. Абсолютный рекорд положительной температуры — 36 °C, а отрицательной — −40 °C.

Осадки 
Среднегодовое количество осадков около 600 мм. Около 65 % осадков выпадает в период с апреля по октябрь. Снежный покров держится 100—110 дней в год. Средняя толщина снежного покрова 16 см, а максимальная — 64 см.

Ветер 
В регионе доминируют западные и южные ветра. Наиболее сильные ветра дуют в направлении запада и юго-запада. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,5 м/с. Максимальная скорость ветра может достигать 28 м/с. Безветрие составляет около 6 % времени и летом длится не более суток, а зимой не более двух суток.

Доминируют ветра со скорость до 7 м/с, их общее количество составляет более 90 %. Случаи ветров со скоростью выше 10 м/с регистрируются менее десяти раз в год.

Туман 
Среднее количество дней в году с туманом — 45. Среднемесячная продолжительность наличия тумана варьируется от 4 до 29 часов и в год составляет 173 часа.

Население 
Согласно данным национальной переписи населения 2021 года в городе проживало 19 446 человек, это на 13,9 % меньше, чем в 2011 году. Согласно данным национальной переписи населения 2011 года в городе проживало 22 585 человек, это на 23,6 % меньше, чем в 2001 году, что стало рекордным падением населения в процентном отношения среди всех городов страны.

Город является единственным, где большинство населения родилось не в Литве. На 1 тыс. человек родившихся за границей приходится 531 человек, что в 4 раза превосходит второй по этому показателю город. Также город выделяется количеством проживающих граждан: 6,3 % (1,4 тыс. человек) — гражданство России, 0,9 % (0,2 тыс.) — Белоруссии, 0,7 % (0,2 тыс.) — Украины, 0,4 % (0,1 тыс.) — других стран. То есть всего — 8,3 % населения, когда как в Литве общее количество иностранных граждан составляет 0,2 %..

По годам 
Население города, начиная с его основания, постоянно росло, достигнув 36 100 жителей в 1996 году. Впервые показав отрицательную динамику роста в 1997 году, население города продолжает ежегодно снижаться. По плотности населения (на 1 квадратный километр — 3723 жителя) город в 1998 занял второе место в Литве.

Распределение по возрасту 
Согласно переписи населения 2011 года наибольший процент населения города составляют люди от 50 до 59 лет и от 40 до 49 лет, вместе образующие более трети всех жителей. Такая структура населения объяснима старением молодёжи переезжавшей сюда при строительстве города и АЭС, а также эмиграции их детей после вхождения Литвы в Шенгенскую зону.

В начале 2018 года в городе 61,4 % населения было трудоспособного возраста, 23 % — пенсионного, 15,6 % — дети до 15 лет.

Этнический состав населения 
Висагинас — единственный город в Литве, где преобладают русские и русскоязычные. Русский язык здесь выполняет роль лингва франка. По наименьшей доле литовцев город занимает второе место в стране. В национальном составе: